

Sigle 
 Local Area Grid  – sistema di grid computing su scala locale
 Link aggregation group – nelle reti di computer, un'aggregazione di diverse connessioni fisiche in parallelo

Codici 
 LAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di La Guaira (Venezuela)
 lag – codice ISO 639-3 della lingua langi
 LAG – codice ISO 3166-2:AF del Laghman (Afghanistan)
 LAG – codice ISO 3166-2:CO del Dipartimento di La Guajira (Colombia)
 LAG – codice ISO 3166-2:PH di Laguna (Filippine)

Informatica 
 Lag  – ritardo nello scambio di dati tra due computer

Musica 
 Lag  – marca francese di chitarre

Meccanica
Turbo-lag ritardo in risposta del turbo